Дмитрий Григорьевич Хвостов (род. , Иваново, СССР) — российский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Рекордсмен по результативным передачам в истории Единой лиги ВТБ.

Карьера 
Первым тренером была заслуженный тренер России по баскетболу Галина Ивановна Лопина. В семилетнем возрасте пришёл в секцию баскетбола Удомельской ДЮСШ, через два года стал успешно выступать на выездных соревнованиях. Старательный, ответственный спортсмен выделялся из общей массы своих сверстников, подавая большие надежды. Спустя пять лет семья уехала из Удомли в Москву, где Хвостов стал воспитанником спорт школы СШОР № 56.

Дебютировал в молодёжной команде «Динамо» в течение сезона 2005-06. Был переведен в основной состав в течение сезона 2006-07 и играл там до окончания сезона 2010-11.

Начиная с сезона 2011-12 выступал за БК «Химки». В 2012 году выиграл Еврокубок.

С 2013 года выступал за БК «Нижний Новгород». В июне 2016 года перешёл в «Локомотив-Кубань», подписав контракт на три года. Летом 2019 года подписал контракт с «Зенитом» рассчитанный на 3 года. Летом 2021 года перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород».

Сборная России 
В составе молодёжной сборной по баскетболу стал серебряным призёром чемпионата Европы среди юношей до 16 лет в 2004 году. Дмитрий Хвостов вместе с Виталием Кузнецовым был включён в символическую сборную турнира.
Дмитрий играл за молодёжные сборные на чемпионате Европы среди юношей до 16 лет (2004 — серебро, 2005 — 6-е место), среди юношей до 18 лет (2006 — 9-е место, 2007 — 10-е место), а также среди юношей до 20 лет (2008 — 9-е место, 2009 — 9-е место).

Получил вызов в главную сборную страны на чемпионат мира 2010 года. Выступал за сборную России на чемпионате Европы 2011 года в Литве и на летних Олимпийских играх 2012 года, где выиграл с командой бронзовые медали турнира.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2011/2012
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата России (3): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2007/2008, 2020/2021
  Обладатель Кубка России (2): 2017/2018, 2022/2023

Сборная России 
  Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2012
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2011
  Победитель Универсиады: 2013
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 16 лет): 2004

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международные турниры

Примечания

Ссылки 
 Профайл
 Eurocup Profile
 Дмитрий Хвостов: «800 тысяч евро? Да у меня и половины этого не набралось»

Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года